Il singolare del torneo di tennis Forest Hills Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Paul Goldstein che ha battuto in finale Adrián García per walkover.

Teste di serie 

 Robert Kendrick (primo turno)
 Paul Goldstein (Campione)
 Frank Dancevic (primo turno)
 Paul Capdeville (secondo turno)

 Adrián García (finale)
 Bobby Reynolds (secondo turno)
 Alex Kuznetsov (secondo turno)
 Juan Pablo Brzezicki (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Forest Hills Challenger 2007